Wisłouch kan som auktorsförkortning betyda:

 Stanisław Wisłouch
 Stanislav Michaelovic Wisłouch

Robotskapade auktorsförkortningar